Ломинка — реки в России:

 Ломинка — река в Костромской области России, приток Шачи.
 Ломинка — река в Ярославской области России, приток Урдомы.